Егоршев — русская фамилия. Известные носители:

 Егоршев, Андрей Анатольевич (род. 1965) — российский теле- и радиоведущий.
 Егоршев, Станислав Игоревич (род. 1987) — российский хоккеист.